Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2008/2009 стал 26-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 17 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стал клуб «Таугрес», а в плей-офф победу праздновала «Барселона».

Регламент 
17 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы стадии плей-офф игрались до двух побед по системе 1-1-1. Финал плей-офф игрался до трёх побед по системе 2-2-1.

Результаты

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Результаты игр

Плей-офф

Персональные награды 
 Самым ценным игроком чемпионата был признан Фелипе Рейес из мадридского «Реала».
 Открытием чемпионата был назван игрок «Фуэнлабрады» .
 Лучшим тренером был назван Душко Иванович, возглавлявший «Таугрес».

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе